Isola di Nisida – isola nei pressi di Napoli
 Nisida – canzone di Edoardo Bennato 
 Nisida – canzone di Capo Plaza